Плебанцы  — населённые пункты в Белоруссии:

 Плебанцы — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Плебанцы — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Плебанцы — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Плебанцы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Плебанцы — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Плебанцы — деревня в Минском районе Минской области.